Álvaro Soto Alguacil (Ceuta, España,1 de abril de 1993), más conocido como Soto Asa, es un cantante, productor y compositor de rap y reggaetón.

Soto es una pieza clave en el género español y ha colaborado con muchos raperos y reguetoneros referentes como Yung Beef, Bad Gyal, La Zowi, Pedro LaDroga, DELLAFUENTE, Pablo Chill-E etc.

A día de hoy es una de las voces más destacables del género de música urbana de España. Es un artista independiente que trabaja bajo el sello independiente La Vendicion Records junto a su equipo llamado "New Team" compuesto por sus amigos Karpio y DJ Gabbana.

Biografía

Inicios Musicales: 2008-2012 
Álvaro nació en Ceuta el 1 de abril de 1993 ​[1] y se crió en el barrio de Ibarrola. En su infancia fue un chico bastante tranquilo, curioso e interesado en la música, los videojuegos y el anime. Empezó en este mundillo gracias a SVJ, un amigo suyo de la infancia con el que asistió al instituto IES Siete Colinas y con el cual empezó a rapear, a los 15 años aproximadamente​. [2]

Junto con sus amigos subian sus freestyle a Myspace con el simple nombre de Soto. Su primer tema subido se remonta a 2008 llamado «YouFail» un freestyle junto a sus amigos que a día de hoy no se puede escuchar. Hasta 2010 no volvió a subir nada.

Su nombre artístico nació en el año 2011 y se debe a que está compuesto por su apellido; Soto más sus iniciales; ASA. [3]

Sus primeros temas de rap clásico se publicaron en 2010. Su estilo propio apegado al boom bap pero donde se podia ver ya todas las influencias de Soto como la cultura árabe, la cultura japonesa, la marihuana, los videojuegos, los coches, el barrio, temática callejera y el budismo entre otras cosas hicieron revuelo en su ciudad natal aunque según Soto la gente no solía escuchar ese típo de música. Soto por estos años se dedicaba a grabar y producir talegueramente en su casa, dar pequeños conciertos por Ceuta promocionando su música y a pinchar en alguna que otra sala además de seguir con sus estudios. En 2011 publicó una mixtape titulada "Burbujas" grabada íntegramente en Ceuta entre 2010 y 2011. Más tarde en diciembre de 2011 publicaría un EP de tres temas titulado "Shustar" grabado entre Ceuta y Granada. Tras finalizar el Bachiller Soto se mudaría a la península, concretamente a Granada para estudiar una FP de Programación Web.

Soto solía subir su material a su propio canal de YouTube, Bandcamp y SoundCloud siendo de los primeros raperos españoles en subir música a SoundCloud.

Para el 2012 publicaría una mixtape colaborativa junto a su amigo DJ Longanisa titulada "Sweet" donde el sonido boom bap volvía a estar presente pero con el toque característico del artista.

Reconocimiento underground y parón musical: 2013-2016 
En el año 2013 publicaría "Check Joint" maqueta que alcanzaría un poco de relevancia en el underground y que sigue explorando y experimentando con el sonido del bombo y caja a la manera de Soto quien tambien produce en el trabajo. A finales del año, el 20 de diciembre, llega su mixtape "malbudasaga" donde empieza a incursionar en sonidos como el trap, cloud rap etc y en la estética vaporwave que empezaba a dominar la escena underground de España y que Soto ya usaba tanto en su música como en las portadas o fotos que subía a internet.

Soto siempre se ha caracterizado por su esencia única al ser un pionero y precursor del movimiento vaporwave (con su propio estilo personal) y de los primeros raperos en hacer trap en el país casi al mismo tiempo que gente como Kefta Boyz. Siempre ha usado a la hora de hacer música beats de uso libre, por artistas nuevos y desconocidos que subian su material a la red para que trabajasen con el, Soto arreglaba esos beats a su manera y rapeaba encima de ellos, algo muy común en esos primeros años nacientes del movimiento trap del país.

En marzo de 2014 logró colaborar con DELLAFUENTE en el popular tema de «José Fernando Mony Drift».

En abril de 2014 se publicaría el segundo volumen de la mixtape "malbudasaga 2" el cual se adentra más en el sonido trap que ya estaba siendo un fenómeno en el pais gracias a gente como PXXR GVNG, DELLAFUENTE, Cecilio.G, Pedro LaDroga, Somadamantina etc. En la mixtape hay temas como «Nike» (producido por el mismo) y «Ne0» (producido por Nico Miseria y CRVDX) que llamaron la atención en el movimiento underground español.

Soto hizo contacto con el colectivo sevillano LaDrogaLab y con el rapero Pedro LaDroga através de internet, mediante correo electrónico, iniciando una amistad que llega hasta la actualidad. Comenzó a trabajar con el colectivo y en agosto liberó su mixtape más popular hasta el momento titulada "金" que significa Oro en japonés. El trabajo está mezclado y masterizado por Pedro y LaDrogaLab.

La carrera de Soto iba en ascenso, estaba siguiendo los mismos pasos y al mismo tiempo que los demas artistas del movimiento que más tarde dominarian la escena, instaurando el trap como la "nueva moda" y haciendo una ruptura y cambio generacional en el país. Soto tenía contactos, cada vez tenía más público, era publicado en ElUltimoPlanB plataforma que ayudó a muchos artistas top a darse a conocer sin embargo tras la publicación de "金", Soto desapareció de la escena. El rapero siempre había sido misterioso y bastante callado en redes pero su desaparición repentina hizo que su carrera se estancase y la de otros artistas que en el año 2014 más o menos iban a la par respecto a números o sonido aumentase. Los motivos de su desaparición nunca los ha confirmado, si bien dijo que en esos años trabajó en Media Markt, en una tienda de fundas para móvil y en Claire's dado que la música no le daba de comer. 

Soto no desapareció por completo trás 9 meses inactivo en 2015 (año en el que el trap llega al mainstream en España) publicó poco material el cual alcanzó buenos números gracias a sus fans más leales. En ese mismo año PXXR GVNG (el grupo de trap líder del movimiento) lo mencionó en una entrevista para Mondosonoro recalcando su calidad pero su poca actividad en la música.

Vuelta a la escena, La Vendicion Records; éxito: 2017-Actualidad 
En 2016 su actividad fue aún menor aunque seguía manteniendo su fan base. A finales de dicho año fichó por el sello independiente La Vendicion Records del rapero Yung Beef. Con ellos planeó su vuelta a la escena, liberando el 19 de agosto de 2017 "Bruce Lean Mixtape" el cual consiguió volver a poner a Soto en el mapa de la escena e incremento sus números aunque todavía era una figura underground. En la mixtape se encuentra su popular canción «Vuelvo a la Nena».

Enfocado en la música nuevamente Soto, que desde 2016 estaba profundizando en su nuevo estilo propio de reggaetón nunca antes escuchado y publica el album que logra introducirlo al mainstream español. Considerado una de las grandes obras del reguetón patrio, el 5 de octubre de 2018 se publicó "Down Music" donde el hit «Me Gustaron Tus Nai» junto a Yung Beef consiguó consagrar al artista. Un album dedicado exclusivamente al reggaetón donde Soto además colabora con la artista  Bad Gyal en el popular tema «Tra». En diciembre colabora con su amigo Pedro LaDroga en el popular tema «Vakere». Su línea de merchandising llamada Ninja99 sería todo un éxito vendiendo ropa, CD's y accesorios.

Seguiría publicando exitosos temas como «Hadú», «Dolce», «P3N4», «Dalinda (Remix)» junto a Yung Beef, «SKY999», «Me Llama a Mí» etc y girando alrededor de España en conciertos. El 9 de agosto daría una entrevista para TVE de Ceuta junto al New Team.

Con Soto ya asentado en la escena musical seguiría lanzando música continuamente además participaría en el album de Yung Beef "Perreo de la Muerte 2"  y en la exitosa gira del album como telonero. En diciembre de 2019 publicaría "La Cruz" trabajo muy bien recibido por el público que cuenta con colaboraciones como Yung Beef, La Zowi e incluso su amigo de la infancia SVJ en el hit «Klub».

Soto seguiría lanzando singles con mucho éxito y en abril de 2020 publicaría el EP "Peach Castle". Soto sigue lanzando sencillos como «Luna» pero publica poca música respecto a años anteriores. A modo de sorpresa Soto anunció con una semana de adelanto su album "Coupé" publicado el 18 de diciembre de 2020 album que gozó de una gran acogida del público y fue un grandísimo éxito. En el album hay colaboraciones de Yung Beef, Bad Gyal y La Zowi, esta última colabora en «Smartphone» canción que se convirtió en un hit alcanzando rapidamente el disco de oro y llegando a tener su propio GALLERYSESSION.

Desde la publicación de "Coupé" Soto se ha dedicado a sacar singles muy éxitosos como «Si Tú Kiere» que alcanzó el platino o «Jugador 9». Tambien su música dió un cambio gracias a la influencia del techno y el house tech. Esto se ve reflejado en su mixtape colaborativa con Chico Blanco titulada «Blaco y Nueve Mix» publicada el 4 de noviembre de 2021. En mayo de 2022 participó en el famoso programa de Movistar Plus+; La Resistencia.

En 2022 emprendió su gira por todo el país y con fechas en Chile, México y Argentina su gira llamada 999TOUR999 fue un completo sold out. Ese mismo año cosechó muchisimos sencillos de grán éxito e influenciados por el techno, house, EDM etc alejandose un poco del reggaetón como son los casos de «A las 12» (el cual fue promocionado por el youtuber ByCalitos y en la entrevista para La Resistencia), «Tana», «Ayúdame a Imaginar» junto a Pablo Chill-E, «Su Nota», «Gibraltar» y el remix de «Si Tú Kiere» junto a los chilenos Marcianeke y Harry Nach.

Estilo musical e influencias: Universo 999. 
Su estilo es variado pero, generalmente, se mueve por campos de la música urbana: trap, reggaetón, rap. Soto ha contado en varias ocasiones que sus gustos y referencias personales se ven reflejados en sus temas que están influenciados por la cultura japonesa, la cultura de club, el anime y/o videojuegos (así como el Sekiro o el Metal Gear Solid), el mundo de la F1, MotoGP, Drifting, Rally y demás temas de motor le influencian. Soto incluso rapea sobre la cultura budista, cultura tibetana, el moviento rastafari, la vida alienígena, neones, colores púrpuras, purple drank, drogas sintéticas, el amor-desamor, el existencialismo, el misticismo, vida callejera, mundo retro-arcade o sus letras enteogénicas.  

Su estilo apartir del año 2014 pasa a ser letras inintelegibles a la primera escucha pero conforme más escuches su propio universo más entenderas el lenguaje de Soto Asa. Su característico uso del Auto-Tune así como el uso del Mumble rap junto a la estética vaporwave de sus videos crean un universo aparte donde Soto es el rey. Además Soto trabaja con los productores para darle su propia esencia a las bases dado que el antiguamente se autoproducía las canciones. Dentro de su simbología podemos encontrar su número propio: el 999. Asociados a Soto incluso está la bebida Malibú, el yin y yang, zapatillas de automovilismo como las Puma SpeedCat F1, Sparco y las zapatillas Nike Cortez. Tiene su propio símbolo diseñado por el mismo basado en el logo de Polo Ralph Lauren, dentro de sus simbolismo tambien hay referencias a los extraterrestres y ovnis. Rara vez se le ve sin sus características gafas de un solo panel, en sus propias palabras: "Me pongo las gafas y hay una pared entre yo y todo lo demas (...) Me siento cómodo, es una estética". En sus caracteristicos outfits suele usar gorra, anillos, pendientes, su cadena 999 y ropa hecha por el mismo.

Los videojuegos Arcade, PlayStation, PlayStation 2 y Mega Drive son sus favoritos destacando videojuegos como Mario Bros, Sonic the Hedgehog, Metal Gear Solid, Castlevania, Final Fantasy, Resident Evil, God of War, Call of Duty, Need for Speed, Gran Turismo, Forza, FIFA, PES, NBA 2K, Pokémon, Grand Theft Auto etc son repetidamente nombrados en la temática de sus canciones y se reflejan en la estética del artista. El anime tambien tiene gran presencia en el Universo 999 siendo que Dragon Ball, Naruto, Oliver y Benji, One Piece, Evangelion etc, series como South Park y películas como Matrix, Kill Bill, Fast & Furious (sobretodo The Fast and the Furious: Tokyo Drift) etc son ejemplos de como Soto crea su universo con elementos varios. Varios de los tags de productor del propio Soto son sonidos extraídos de estos videojuegos o películas.

El mundo japonés y del tuning (sobretodo de autos japoneses) es uno de las pasiones de Soto.

El budismo es de interés del cantante, ya que un profesor suyo de inglés del colegio, le transmitió esta forma de vida para tomar las decisiones de manera más racional.  No solo el budismo es su única referencia religiosa pues el artista ha declarado que, a pesar de no ser religioso, le parece que todas las religiones tienen algo bueno (y algo malo, sobre todo en lo que interfieren los religiosos) y hace muchas referencias al cristianismo y al Islam. Tambien la mezcla de culturas es algo característico de él al criarse en Céuta donde la mezcla de la cultura española y musulmána-marroquí está fuertemente presente además de vivir gran parte de su vida en una ciudad como Granada.

Soto cuenta que empezó a hacerse su característico corte de Nike en la cabeza como peinado en una feria de Málaga o de Ceuta (dice no acordarse bien donde) más o menos por el año 2016 siempre ha mantenido este caracteristico simbolo en la cabeza. Su obsesión con la ropa Nike o los productos de Sparco tambien son elementos de su estilo autodenominado como "sweg".

Aunque su preferencia personal de música sea la triste, en sus canciones y álbumes no lo refleja, ya que crea un contenido, por norma general, animado en su universo de neón, con sus letras alucinógenas y su tratamiento muy personal del reggaetón o el Raï. Soto Asa intenta siempre dar un mensaje positivo en su música para la gente de barrio.

Como influencias en la música tiene muchísimas desde la música más tradicional española como Julio Iglesias, al pop de estados unidos, grunge, flamenco, música Raï, cumbia villera, bachata, Hip Hop, Reguetón, Techno, Breakbeat andaluz etc... Menciona a Bladee, DJ Karpin, DJ Screw, Yung Lean y los sadboys, ASAP Mob, Chief Keef, Soulja Boy, Gucci Mane, Three 6 Mafia o 50 Cent como su gran influencia a la hora de hacer música.

Discografía

ÁLBUMS 
• Down Music (2018)

• La Cruz (2019)

• Coupé (2020)

MIXTAPES 
• Burbujas (2011)

• Shustar (2011)

• Sweet junto a DJ Longanisa (2012)

• Check Joint (2013)

• malbudasaga (2013)

• malbudasaga 2 (2014)

• 金 (Oro) (2014)

• Bruce Lean Mixtape (2017)

• Peach Castle - EP (2020)

• Blanco y Nueve Mix junto a Chico Blanco (2021)

SENCILLOS 
• Gibraltar (2022)

• Spaceship (2022)

• Su Nota junto a Yassir (2022)

• Tana (2022)

• Las 12 (2022)

• Ayudame a Imaginar junto a Pablo Chill E (2022)

• Jugador 9 (2021)

• Preparty junto a Marcianeke (2021)

• Si Tú Kiere (2021)

• Luna (2020)

• Flexxxxxxxxx (2019)

• Me Llama Ami (2019)

• SKY999 junto $kyhook (2019)

• Dolce (2019)

• Dalinda (Remix) junto a Yung Beef (2019)

• Bloc (2019)

• P3N4 (2019)

• Fuette "BA$$ILONES REMIX" (2019)

• HADU (2018)

• Vakere - Slowed & Purrped junto a Pedro LaDroga (2018)

• Vakere junto a Pedro LaDroga (2018)

• Me Gustaron Tus Nai junto a Yung Beef (2018)

• Fuette (2018)

• Baby (2018)

• Shaolin (2017)

• Seketu (2017)

• Gucci con riñonera (2016)

• Broken (2016)

• Deam (2016)

• La pasi0n de su swag (2016)

• 777 (2015)

• LiLi Shopping Center (2015)

• N Screwed x el pary (2015)

• Roneo (2015)

• Alien (2015)

• Beetleshus (2015)

• Skyline (2014)

• Valentino (2014)

• Ill Maliko junto a Javielito (2014)

• Ntu Corner Con La Xusta Remix (2014)

• Nike (2014)

• Jose Fernando Mony Drift junto a DELLAFUENTE (2014)

• La música de los chavales (cen) (2013)

• Children Trapis (2012)

• Mal Buda (2012)

Referencias 

Cantantes masculinos de España
Cantantes de reguetón
Nacidos en Ceuta